Marija Vuković (n.1992) altista montenegrina
 Marija Vuković (n.1990) calciatrice serba